Алексе́й Вели́чко:
 Величко, Алексей Львович (1852—1936) — лебединский уездный предводитель дворянства, камергер.
 Величко, Алексей Михайлович (род. 1963) — заместитель директора ФСКН России, специалист по церковному праву и византинистике.
 Величко, Алексей Никонович (1896—1978) — генерал-майор, краснознамёнец.
 Величко, Алексей Фёдорович (род. 1987) — российский дзюдоист.